Чиж (Spinus) — рід птахів родини в'юркових, що нараховує близько 20 видів.

Прізвище 
Чиж — українське та білоруське прізвище.

Відомі носії:

 Чиж Віктор Станіславович — старший сержант Збройних Сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Чиж Володимир Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Чиж Володимир Пилипович (1907—1986) — радянський військовий діяч, депутат Верховної Ради УРСР 7—9-го скликань.
 Чиж Іван Сергійович (* 1952) — політик.
 Чиж Максим Васильович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Чиж Микола Михайлович — штаб-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чиж Олег Володимирович (1988—2014) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Чиж Олександр Вікторович (* 1997) — білоруський футболіст, захисник.
 Чиж Станіслав Олександрович (1935—2008) — севастопольський скульптор.
 Чиж Юрій Олександрович (нар 1963) — білоруський підприємець, генеральний директор ТОВ «Трайпл».
 Чиж Ярослав (1894—1958) — військовий і громадський діяч.
 Чиж Ярослав Семенович (1923—1994) — Герой Соціалістичної Праці.

Примітки 

Білоруські прізвища
Українські прізвища